Willem Röell (1700-1775), Nederlands anatoom, botanicus, bewindhebber van de WIC en grondlegger van het schip de Keukenhof.¨
Willem Frederik Röell (1767-1835), Nederlands politicus
Willem Röell van Hazerswoude (1793–1841), Nederlands staatsman.
Willem Röell (1837-1915), Nederlands politicus.
Jhr. Willem G. Röell (gefusilleerd 1942), verzetsstrijder, echtgenoot van Martine del Court van Krimpen, die met prinses Juliana in Canada verbleef
Willem Röell (1873-1958), Nederlands militair